L'expression Hong Kong Film Awards 2003 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2003
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2004 mais honorait des films sortis en 2003 à Hong Kong